Primo Longobardo – marinaio italiano
 Primo Longobardo – ex  della classe Tench, ridenominato dalla Marina Militare
  – sottomarino della classe Sauro
 Gruppo Primo Longobardo – gruppo di sommergibili tascabili Classe CB della Xª Flottiglia MAS